Видвил има више значења:
 Видвил (Пенсилванија)
 Видвил (Вирџинија)